Autonoe är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Arvid Sture Bruzelius 1859. Autonoe ingår i familjen Aoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor